L'Open d'Angleterre 2016 est un nouveau tournoi de snooker se déroulant en Angleterre, parrainé par le groupe , opérateur de paris, de bingo et de casino britannique. Cette compétition est classée en catégorie classée (comptant pour le classement mondial).

La compétition se tient du 10 au  à l'EventCity de Manchester.

Ce tournoi se présente comme la première épreuve d'un nouvel ensemble, appelé Home Nations Series, de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2016-2017 de snooker avec l'Open du pays de Galles, l'Open d'Irlande du Nord et l'Open d’Écosse.

Liang Wenbo a remporté son premier titre dans un tournoi classé en battant Judd Trump sur le score de 9 à 6 en finale. Il s'est ainsi qualifié pour le tournoi champion des champions en .

Alfie Burden a réalisé le  break maximum officiel au cours de la sixième manche de son premier match l'opposant à Daniel Wells. Il s'agissait de son premier break maximum professionnel.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quarts de finaliste : 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes : 
 Vainqueur du deuxième tour : 
 Plus haut break : 
 Dotation totale : 

Le « rolling 147 prize » pour un break maximum est fixé à .

Tableau final

Haut de tableau

Bas de tableau

Finale

Centuries 

 147  Alfie Burden
 140  Li Hang
 139, 125, 121, 102  Neil Robertson
 138  Mark Williams
 138  Ali Carter
 138, 136, 136, 134, 106  Liang Wenbo
 136  Tian Pengfei
 135, 106, 102  Xiao Guodong
 134  Joe Perry
 134, 132, 120  Judd Trump
 132  Mark Allen
 130, 107  Zhao Xintong
 130, 106  Chris Wakelin
 130  Zhang Anda
 126, 117, 110  Stephen Maguire
 126  Kritsanut Lertsattayathorn
 125  Mark Joyce
 122  Anthony McGill
 121  Ian Preece
 118, 103  Kyren Wilson
 116, 116  Stuart Bingham
 116, 115  Ricky Walden
 115  Martin Gould
 114, 103  John Higgins
 114  Barry Hawkins
 113  Zhou Yuelong
 112  Scott Donaldson
 111, 102  David Gilbert
 111  Duane Jones
 110  Ronnie O'Sullivan
 108, 106  Ding Junhui
 108  Shaun Murphy
 107  Ben Woollaston
 107  Tom Ford
 105  Michael Holt
 105  Ross Muir
 104  Allan Taylor
 103, 100  Marco Fu
 101  Rory McLeod
 100  Ryan Day
 100  Rod Lawler

Références 

2016
Événement sportif à Manchester
Snooker en 2016
Sport en Angleterre en 2016
Sport en octobre 2016